Le char M24 Chaffee (ou Light Tank M24) est un char léger produit par les États-Unis. Il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et dans plusieurs conflits ultérieurs comme la guerre de Corée. Il est désigné Chaffee par les Britanniques en l’honneur du général Adna Romanza Chaffee qui a contribué au développement des unités blindées dans l'armée américaine.

Développement et production 

L'expérience au combat a montré plusieurs imperfections des chars légers M3/M5 Stuart. La plus importante d’entre elles est la faiblesse de son armement. Le développement du T7 se révèle un échec et ainsi un appel d’offres pour un nouveau char armé d’un canon de  mais aussi rapide que le Stuart est lancé. 

En avril 1943, l’Ordnance et la division Cadillac de la General Motors Corporation commencent à travailler sur ce nouveau projet, sous le nom de Light Tank T24. L’objectif est de maintenir la masse totale armée du véhicule sous la barre des . Le blindage reste donc faible avec seulement  d'épaisseur mais incliné à 60° afin de dévier les obus. Un nouveau canon de  de masse réduite est mis au point, dérivé de celui du bombardier B-25H. Il a la même balistique que le  M3 des M4 Sherman mais emploie un mécanisme de recul différent. Les bureaux d’études optent également pour des chenilles de  () et une suspension de type barre de torsion. Le char a ainsi une silhouette relativement basse et une tourelle où trois hommes peuvent se tenir.

Le , le premier prototype est livré et la production en série commence en 1944 sous le nom de Light Tank M24. L'assemblage a lieu sur deux sites de production : à partir d'avril chez Cadillac et juillet à Massey-Harris. À l'achèvement de la production en ,  M24 ont quitté ces chaînes de montage. Certains d'entre eux sont fournis aux forces britanniques.

Comportement et modifications

Dans l'United States Army

Seconde Guerre mondiale 
Les premiers M24 arrivent en Europe en décembre 1944 (l’US  Cavalry Group reçoit 34 M-24 en novembre 1944 tandis qu'en France, 17 sont livrés à la compagnie F du  Cavalry Reconnaissance Battalion et à la compagnie F du 4 Cavalry Reconnaissance Battalion et aussi au  Cavalry Reconnaissance Battalion. Ils sont employés dans le secteur sud de la bataille des Ardennes en ). Deux d'entre eux participent à la bataille des Ardennes avec le 740th Tank Battalion de la 1ère armée américaine. Les M24 sont prévus pour remplacer les M5, qui sont principalement employés pour surveiller les flancs des forces blindées principales. Ils remplacent lentement les M5, si bien que vers la fin de la guerre beaucoup de divisions blindées sont encore principalement équipées du M5. Quelques divisions blindées ne reçoivent leur premier M24 que juste après la fin de la guerre. Les rapports des divisions blindées qui les  reçoivent avant la fin des hostilités sont généralement positifs. Les équipages apprécient ses qualités en tout-terrain et sa fiabilité mécanique et aiment particulièrement la qualité du canon de , bien plus efficace que le  des Stuart. Le M24 n'est pas en mesure de combattre les derniers chars allemands et son faible blindage le rend vulnérable à tous les lance-roquettes allemands, panzerfaust ou encore panzerschreck allemands, mais son canon lui donne plus de chance de battre en retraite sereinement lorsque la situation devient critique. La contribution du M24 à la victoire finale est insignifiante car ils arrivent trop tard et trop peu nombreux pour remplacer efficacement les M5 dans les divisions blindées.

Guerre de Corée 
Durant la guerre de Corée, les M24 sont les premiers chars américains à combattre les T-34 coréens. Les M24 font pâle figure contre ceux-ci, meilleurs dans tous les domaines, et ne détruisent qu'un seul d'entre eux. Ils sont néanmoins plus efficaces lorsqu’ils sont cantonnés à des tâches de reconnaissance avec l’arrivée des chars moyens M4 Sherman et lourds M26 Pershing puis M46 Patton.

Autres pays utilisateurs 
Comme d'autres réalisations efficaces de la Seconde Guerre mondiale, le M24 est fourni à beaucoup d'armées autour du globe et est employé dans des conflits locaux longtemps après avoir été remplacé dans l'US Army par les M41 Walker Bulldog. Parmi les pays utilisateurs sont comptés : Arabie saoudite, Autriche, Belgique, Cambodge, Chili, République de Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Éthiopie, France, Grèce, Irak, Iran, Italie, Japon, Laos, Norvège, Pakistan, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Viêt Nam du Sud.

France 
La France emploie des M24 durant la guerre d'Indochine dans des missions de soutien d'infanterie, avec de bons résultats. Certains combattent au cours de la Bataille de Diên Biên Phu. En décembre 1953, 10 Chaffee sont démontés et transportés par avion pour fournir un appui-feu à la garnison. Ils tirent environ  obus au cours du siège avant que les Việt Minh ne prennent le camp en mai 1954. Le 1er RCA (Régiment de Chasseurs d'Afrique), régiment de chars alors basé à Beni-Slimane (60 km SSE d'Alger), était () entièrement équipé de chars Chaffee version mortier canon rallongé (témoin un manchon à mi-longueur).

Pakistan 
Ce char est observé une dernière fois en action lors de la troisième guerre indo-pakistanaise (1971) où 66 M24 pakistanais stationnés au Bangladesh sont des proies faciles pour l’armée indienne et ses T-55, PT-76 et autres armes antichars.

Iran et Irak 
Bien que l'Iran et l'Irak reçoivent des M24 avant la guerre Iran-Irak, il n'y a aucun compte rendu de leur utilisation au cours de ce conflit.

Norvège 
Au milieu des années 1970, la Norvège améliore ses M24 en y installant un canon de  d’origine française avec des stabilisateurs de tir modernisés et un moteur diesel. Ils sont désignés NM-116 et servent jusqu'à leur retrait en 1992-93.

Chili 
L’armée du Chili démonte le canon de  et le remplace par un IMI-OTO de , un Hyper Velocity Medium Support (HVMS : canon à haute vélocité), leur donnant une efficacité comparable au  précédemment cité. Ces chars sont utilisés jusqu’en 1999.

Uruguay 
L’Uruguay quant à elle utilise encore des M24 1.

Versions

Light Tank T24 
C'est un prototype lançant ensuite la série des Light Tank M24.

Light Tank T24E1 
Il s'agit d'un prototype avec un moteur Continental R-975-C4 et une transmission à convertisseur de couple Spicer. Ce véhicule est converti depuis le prototype original T24 et testé en octobre 1944. Il possède des performances supérieures au M24 de série mais souffre d’un manque de fiabilité.

M19 Gun Motor Carriage 
Le moteur du char est placé au centre de la coque et deux canons jumelés anti-aériens M2 de  approvisionnés à 336 obus sont montés en arrière de la caisse. La commande initiale d'août 1944 porte sur 904 exemplaires mais seulement 285 sont réalisés.

M37  Howitzer Motor Carriage 
Cette version est destinée à remplacer les M7 Priest. Il emporte un obusier de  avec 126 obus. Sur les 448 commandés, 316 furent livrés.

M41  Howitzer Motor Carriage (Gorilla) 
C'est la version M37 mais avec un obusier de . 60 sont livrés sur les 250 commandés. Des exemplaires sont fournis à l'armée française.

T77 Multiple Gun Motor Carriage 
Il s'agit d'un M24 avec une nouvelle tourelle armée de 6 mitrailleuses M2 de .

T9, T13 Utility vehicles 
C'est une version sans tourelle de dépannage.

T22E1, T23E1, T33 Cargo carriers 
Il s'agit aussi d'une version sans tourelle de dépannage.

T42, T43 Cargo tractors 
C'est une version sans tourelle de dépannage basée sur les T33 mais équipée du convertisseur de couple du M18 Hellcat. le T43 est une version plus légère du T42.

T9 
C'est une version équipée d’une lame de bulldozer

T6E1 Tank recovery vehicle 
Ce char était modifié afin de pouvoir remorquer des chars en panne ou endommagé et les ramener à un point de rassemblement. Ce véhicule récupérateur comportait un mini atelier équipé d'outils spécifiques, de flèches de levage équipé d'un treuil. Son équipage pouvait dépanner sur place le char qui était en panne (suivant la gravité des dégâts). Il était équipé d'une mitrailleuse lourde M2HB et d'un mortier de 81 mm.

NM-116 
C'est une version améliorée norvégienne des M24. En 1979, l'armée norvégienne commande la modernisation de 90 M24 en le dotant d'un moteur Diesel et d'un canon de  (fourni par GIAT Industries).

M38 Wolfhound 
Il s'agit d'un prototype de véhicule blindé de reconnaissance à roues armé avec une tourelle de M24.

M4 Earth Moving Tank Mounting Bulldozer 
Il est conçu un nouveau kit bulldozer adapté sur les M24.

Autre modification 
Au milieu des années 1950, la France tente d’améliorer les aptitudes anti tank du M24 en remplaçant sa tourelle par celle d’un AMX 13 et inversement, certains AMX-13 ont des tourelles de M24.

Pays utilisateurs

Culture populaire 
Le char a été utilisé dans différents films tournants autour de la Seconde Guerre mondiale tels que Le Pont de Remagen, La bataille des Ardennes, Les Rats du désert, Patton.

Étant donné que beaucoup de chars allemands ont été détruit après la Seconde Guerre mondiale, le char a souvent été utilisé pour simuler des chars allemands dans des films tels que Un homme de trop, Paris brûle-t-il ?, La Nuit des généraux, La Bataille d'Angleterre, Mais où est donc passée la septième compagnie ?.

Construit à la fin de la guerre, et vendu à différents pays, il apparaît dans différents films américains et non-américains non centrés sur la Seconde Guerre mondiale faisant appel à des chars tels que Calmos, Godzilla, Reptilicus le monstre des mers, Comment j'ai gagné la guerre, Tout ou rien, Canadian Bacon, Shoot 'Em Up : Que la partie commence.

Il apparaît dans l'anime Girls und Panzer, ainsi que dans le film dérivé Girls und Panzer de 2015.

Un char M24 Chaffee est utilisé comme cible dans le téléfilm de 1998 Secret défense.

Jeux vidéo 
Le char peut être joué dans des jeux tels que War Thunder ou World of Tanks.

Références 
 Hunnicutt, R. P. Stuart: A History of the American Light Tank. Novato, California: Presidio Press, 1992. .
 Pierre Petit, M24 Chaffee, le "Panther Pup", in Trucks & Tanks Magazine , Éditions Caraktère, 2012
 Zaloga, Steven, and Jim Laurier. M24 Chaffee Light Tank 1943–85 (New Vanguard 77). Botley, England: Osprey Publishing, 2003. .
 AAMB, Les chars américains du Musée des blindés, CEDB/AAMB, Saumur, s.d.

Liens externes 
 Historique et bibliographie sur le M24 Chaffee

Matériel de la guerre du Viêt Nam
M24 Chaffee
M24 Chaffee